Ама́нда Фо́рман (; ) — американская актриса кино и телевидения.

Жизнь и карьера 
Аманда Форман родилась 15 июля 1966 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье актрисы Линды Лоусон (род. 1936) и кинопродюсера Джона Формана (1925—1992). Старшая сестра — Джули (род. 1963) также стала актрисой кино и телевидения, но гораздо менее известной, чем сестра и мать. Дебютировала в телефильме 1989 года «Убийство выпускницы». В девяностых она исполняла роли второго плана во многих фильмах, таких как «Вечно молодой» (1992) и «Щепка» (1993).

Форман наиболее известна благодаря своей роли в телесериале «Фелисити», где она снималась с 1998 по 2002 год. Также она известна благодаря ролям в сериалах «Шпионка» и «Что насчёт Брайана». Все три проекта были произведены Джей Джей Абрамсом. Форман также появилась в его фильмах «Звёздный путь» (2009) и «Супер 8» (2011). В последние годы она исполняла второстепенные роли матерей основных героев в таких сериалах как «Частная практика», «Родители» и «Неуклюжая».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США